La palabra «pirata» puede referirse a:

 Pirata, persona que se dedica a la piratería. Los piratas han sido asimilados muy a menudo a ladrones,saqueadores pues cada uno de estos términos tiene un significado propio muy cercano a la actividad de la piratería. Básicamente ellos se dedicaban a robar productos de otros barcos.
 Utopía pirata, una visión de la piratería como precedente del anarquismo;
 Partido Pirata, un movimiento convertido en partido político;
 Pirata informático, aquel que roba información/recursos o hace uso de ella de manera ilegal, haciendo uso de un ordenador;
 Canción del pirata, un famoso poema del poeta español José de Espronceda.
 Juan Pablo Ordúñez “El Pirata”, locutor de radio y productor musical especializado en rock.
 Pirata, género de arañas.
 Pirata, peyorativo utilizado en Argentina hacia los habitantes de Inglaterra.
 PIRATA (Prediction and Research Moored Array in the Atlantic), un sistema de boyas de observación amarradas en el Océano Atlántico tropical que recopilan datos meteorológicos y oceanográficos.
 Editorial el pirata, editorial de literatura infantil y juvenil de Cataluña.

La palabra «piratas» (el plural de «pirata») puede referirse a:

 Piratas, película de Roman Polański estrenada en 1986;
 Piratas, serie de televisión española ambientada en el  y protagonizada por Pilar Rubio;
 ¡Piratas!, juego de rol español publicado por primera vez por la editorial Ludotecnia en agosto de 1994;
 ¡Piratas!, título para España de la película en stop motion británica de 2012 The Pirates! In an Adventure with Scientists!;
 Los Piratas, banda española de música;
 Los Piratas, apodo por cual se lo conoce al equipo argentino Belgrano de Córdoba;
 Piratas del Caribe, saga de películas de la compañía Disney;
 Piratas berberiscos, aquellos piratas otomanos que tenían sus bases en el norte de África;
 Piratas moros, aquellos que operaban en el mar de Joló;
 Piratas de Bogotá, un club de baloncesto colombiano;
 Piratas de Campeche, un equipo de la liga mexicana de béisbol;
 Piratas de las aguas negras, una serie de dibujos animados producida por Hanna-Barbera y Turner Entertainment;
 Piratas de Pittsburgh, un equipo de las Grandes Ligas de béisbol con sede en Pittsburgh, Pensilvania;
 Piratas de Silicon Valley, un docudrama de 1999;
 Fiesta de los Piratas de Premià de Mar, una fiesta tradicional de este municipio de la costa catalana;
 Piratas Sombrero de Paja, principales protagonistas del animé One Piece;
 Piratería, forma peyorativa para referirse a las copias de obras sin el consentimiento del titular de los derechos de autor.